Байбаев — хутор в Иловлинском районе Волгоградской области России. Входит в состав Краснодонского сельского поселения. Население  чел. () .

История 
В соответствии с Законом Волгоградской области от 14 марта 2005 года № 1027-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Иловлинского района и муниципальных образований в его составе», хутор вошёл в состав образованного Краснодонского сельского поселения.

География 
Расположен на в центральной части региона, в степной зоне, у реки Дон, на Донской гряде в южной части Приволжской возвышенности. 

Уличная сеть состоит из 10 географических объектов: Новый пер., Персиковый пер., Ягодный пер. Улица, ул. Абрикосовая, ул. Васильковая, ул. Дачная, ул. Изобильная, ул. Песчаная, ул. Светлая, ул. Ягодная

Абсолютная высота 44 метра над уровнем моря.

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения из 47 человек мужчин — 20, женщин — 27 (42,6 и 57,4 % соответственно).

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 87 % из общей численности населения в 55 чел..

Инфраструктура 
Развитое сельское хозяйство. Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
стоит на автодороге муниципального значения

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Иловлинского района